Марголина:
 Марголина, Рахиль Павловна (?—1973) — израильский литератор, корреспондентка К. И. Чуковского.
 Рабинович-Марголина, Сарра Самойловна (1880—?) — русско-еврейский экономист, общественный деятель и автор воспоминаний.